

Patronyme 

 Benoît Hogue (1966-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Camille de Hogues (1848-1907),  homme politique français qui fut maire de Châtellerault de 1896 à 1904 ;
 James Hogue (1959-), escroc américain ;
 Jean-Pierre Hogue (1927-2012), écrivain, professeur, psychologue et homme politique fédéral du Québec ;
 Paul Hogue (1940-2009), joueur américain de basket-ball ;
 Stacy Hogue (1977-), actrice américaine.

Film 
 Un nommé Cable Hogue (The Ballad of Cable Hogue), western réalisé par Sam Peckinpah en 1970

Toponymes 
Hogue est issu de l'ancien normand hogue « hauteur, élévation, colline », lui-même de l'ancien scandinave haugr « hauteur, élévation »

 

 La Hogue, nom de divers lieux-dits en Normandie 
 Tumulus de la Hogue, situé à Fontenay-le-Marmion, dans le Calvados en Normandie ;
 Les Hogues, commune française située dans le département de l'Eure en Normandie.

Voir aussi 
Hougue
Saint-Vaast-la-Hougue, Cotentin, Normandie
 Pont Camille-de-Hogues, un des premiers grands ponts en béton armé de France